Oyo (Kongo) – miasto w Kongu
 Oyo (miasto) – miasto w Nigerii
 Oyo (państwo)
 Oyo (stan)
 Park Narodowy Old Oyo